Herriman est un nom anglophone dérivé du nom germanique Herman. Sa variante Harriman (ou Hariman) est plus courante.

Patronyme

 George Herriman (1880-1944), auteur de bande dessinée américain, créateur de Krazy Kat ;
  (1946-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Damon Herriman (1970-), acteur australien ;
  (1973-), joueur de basket-ball britannique ;
  (1804-1891), personnalité mormonne américaine.

Toponyme

 Herriman, ville de l'Utah nommée d'après le mormon .

Patronyme anglais